Rene Mihelič (Maribor, 1988. július 5. –) szlovén középpályás válogatott labdarúgó. 2021-től a montenegrói Sutjeska Nikšić játékosa.

Pályafutása

Szlovénia 
A szlovén válogatott középpályás hazájában 2005–2010-ig az NK Maribor, majd 2013-ban az NK Zavrč csapatában futballozott.

Portugália 
Nagyon pozitív hatással volt rá a portugál bajnokságban, a CD Nacional csapatánál eltöltött három év, rengeteget tanult, fejlődött, erősödött. Sikerült jó pár meccsen pályára lépnie, sok tapasztalatot szerzett.

Bulgária 
2013-ban fél évre kölcsönadták a bolgár PFK Levszki Szofija csapatához, ahol 9 mérkőzésen mindössze 1 gólt szerzett.

Debrecen 
2014. januárjában négyéves szerződést írt alá a Debreceni VSC-hez. Mint elmondta, Debrecenbe örömmel jött és nagyon jók a benyomásai. Nem volt teljesen ismeretlen számára a Loki, tudta, hogy korábban a Bajnokok Ligája és Európa-liga csoportkörében szerepelt, emellett sok információval szolgált honfitársa és korábbi csapattársa, Dalibor Volaš. A portugáliai tapasztalatait szeretné minél jobban hasznosítani Debrecenben is. Egyik legnagyobb erőssége, hogy remek labdákkal szolgálja ki a csapattársakat, sok gólpassz fűződik a nevéhez. A középpálya bármelyik részén jól érzi magát.

A Nemzeti Sport internetes oldala a DVSC-TEVA középpályását választotta a 20. játékhét légiósának.

2014. április 5-én, a DVSC–Győri ETO mérkőzésen megszerezte első magyar bajnoki gólját, egy gyönyörűen kivitelezett szabadrúgásgóllal.

2014. július 22-én gól szerzett Bajnokok Ligája találkozón is, mégpedig a DVSC–Cliftonville 2. selejtezőkör visszavágóján, egy pazar szabadrúgásgóllal.

Válogatottság 
2006–2010 között hússzor szerepelt a szlovén U21-es válogatottban, mindeközben 2007-ben háromszor a felnőtt szlovén válogatottban is pályára lépett. Nem mondott le arról, hogy ismét tagja legyen hazája nemzeti csapatának.

Statisztika

Mérkőzései a szlovén válogatottban

Klub teljesítmény 

Utolsó elszámolt mérkőzés: 2015. augusztus 15.

Jegyzetek

További információk 
 

1988-ban született személyek
Élő személyek
Szlovén labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DVSC labdarúgói
Az NK Maribor labdarúgói
A Nacional labdarúgói
A Levszki Szofija labdarúgói
A Riga labdarúgói
Magyar bajnok labdarúgók
A Primeira Liga labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Magyarországon játszó külföldi labdarúgók